Крамб — многозначное слово.
 Крамб (фильм) — документальный фильм режиссёра Терри Цвигоффа.
 Крамб, Роберт (род. 1943) — американский художник-иллюстратор, карикатурист, основатель андеграундного комикс-движения.

См. также 
 Кто такой Гарри Крамб? (фильм)